Hellqvist är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Vanligaste stavningar är Hellqvist, Hellquist och Hellkvist.

Personer med efternamnet Hellqvist 
Anders Hellquist (1883–1968), svensk skådespelare och vissångare
Anders Robert Hellquist (född 1963), skådespelare och personlig tränare
Björn Hellkvist (född 1977), ishockeyspelare och ishockeytränare
Camilla Hellquist (född 1968), skådespelare och stuntman
Carl Gustaf Hellqvist (1851–1890), svensk konstnär
Carl Gustaf Hellquist (1896–1973), svensk jurist
Elof Hellquist (1864–1933), svensk språkforskare
Ernst Hellqvist, svensk kortdistanslöpare
Fredrik Hellkvist (född 1971), journalist
Hanna Hellquist (född 1980), krönikör, författare
Ingvar Hellquist (född 1952), svensk militär
Lisbet Röst-Hellquist (född 1943), svensk målare
Matilda Hellqvist (född 1993), svensk friidrottare
Mats Hellquist (född 1964), basist
Olga Hellquist (1893–1954), svensk skådespelare
Otto Hellkvist (1867–1952), svensk journalist och författare
Per-Anders Hellqvist (1932–2000), svensk författare och journalist
Philip Hellquist (född 1991), fotbollsspelare
Solveig Hellquist (född 1949), svensk politiker
Sofia Hellqvist (född 1984), svensk prinsessa
Stefan Hellkvist (född 1970), ishockeyspelare
Stig Hellquist (1924–2000), svensk målare och tecknare
Sven Hellquist (1916–1997), målare och tecknare
Thomas Hellquist (född 1948), arkitekt

Svenska efternamn

en:Hellquist